Ionesco este un nume de familie de origine română (Ionescu în ortografia originală), purtat de:
 Eugène Ionesco (1909-1994), un scriitor francez de origine română, cunoscut mai ales prin opera sa teatrală;
 Irina Ionesco (1935–2022), o fotografă franțuzoaică de origine română;
 Eva Ionesco (n. 1965), o actriță franțuzoaică, fiica Irinei Ionesco.

Vezi și 
 Ionescu

Nume de familie românești